Alandale bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alandale (Georgia), im Hall County
 Alandale (Illinois), im Madison County
 Alandale (North Carolina), im New Hanover County

Sonstiges:
 Alandale Park, Park im Linn County, Iowa

Siehe auch:
 Allandale